White Christmas – piosenka napisana przez Irvinga Berlina z 1942 roku.
 White Christmas – album muzyczny nagrany przez Binga Crosby'ego
 White Christmas – film z 1954 roku 
 White Christmas – musical mający premierę w 2004 roku
 White Christmas – album muzyczny nagrany przez Rosemary Clooney
 White Christmas – album muzyczny nagrany przez Martine McBride
 Irving Berlin's White Christmas – album muzyczny nagrany przez Rosemary Clooney